Пиједра Лабрада има више значења:

 Пиједра Лабрада (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Лабрада (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Лабрада (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Лабрада (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједра Лабрада (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиједра Лабрада (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику